Il singolare  del Comerica Bank Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Chris Guccione era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Izak van der Merwe.

Marinko Matosevic ha battuto in finale Donald Young 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Rajeev Ram (primo turno)
  Somdev Devvarman (semifinali)
  Donald Young (finalista)
  Carsten Ball (semifinali)

 Ilija Bozoljac (quarti di finale)
 Kevin Kim (primo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Tim Smyczek (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Comerica Bank Challenger 2010